Supergalaxie, super galaxie sau super-galaxie se poate referi la:

Astronomie
 un termen pentru orice grup foarte mare de galaxii.
 un termen pentru Roiul Fecioarei. Acest roi se află în centrul superroiului de galaxii Fecioara, din care face parte Grupul Local, în care se află Galaxia Noastră. 
 o referire la organizarea sistemului de coordonate supergalactice
 cea mai strălucitoare galaxie dintr-un grup de galaxii.
 o galaxie gigantică (de exemplu una eliptică)
 un sistem format dintr-o galaxie centrală și galaxii satelit.
 super galaxie, un termen media popular pentru galaxiile foarte mari

Jocuri și povestiri
 Super Galaxy Invader și Super Galaxy Invasion, un joc video portabil prods de Bandai, o versiune a Space Invaders
 Super Galaxy, un joc video, o clonă a jocului Asteroids
 Super Galaxy, o povestire Ultraman
 Super Galaxy, un mecha (Mega) prods de Power Rangers și Sentai Rangers
 Legend of the Super Galaxy, parte a Cyborg 009

Produse diverse
 Super Galaxy, o mașină de cusut fabricată de Brother Industries
 C-5M Super Galaxy, un avion militar de transport de marfă
 Super Galaxy, o bicicletă fabricată de Dawes Cycles

Vezi și 
 Structuri de proporții mai mari
 Super-roi de galaxii

Legături externe 
 

Galaxii